Une bouterolle peut être:
 La garniture au bas d'un fourreau d'épée ou de sabre;

 une sorte de filet de pêche;

 Un outil:
 pour l'horloger, l'outil qui, permet de riveter ou de fixer les aiguilles;
 pour le bijoutier, genre de poinçon pour sertir et pour faire les chatons;
 pour le chaudronnier, l'outil qui permet de former la tête du rivet en rivetage à chaud;
 pour le ciseleur, l'extrémité arrondie du ciselet (outil de gravure);
 Forme sur laquelle on frappe et qui s’adapte sur un objet qui ne doit pas être déformé par les chocs (enfoncement de piquet par exemple).

 En serrurerie:
 une des gardes de la serrure;
 chacune des fentes de la clé.
 En serrurerie, sorte de rouet qui se pose sur le palâtre de la serrure à l'endroit où porte l'extrémité de la clef qui le reçoit et sur lequel elle tourne; le bout dé la clef reçoit la bouterolle par le moyen d'une fente pratiquée au panneton - Il y en a de différentes espèces, telles que bouterolles à faucillon, bouterolles à faucillon renversé et à bâtons rompus, bouterolles à crochets

 En technique armurière
 une clé permettant la transmission d'une force entre des pièces mécaniques. (Par exemple bouterolle de verrou).